

Localidades

Dola (Ohio)

Dola (Gabão)

Dola (Madhya Pradesh)

Desambiguações de topônimos